Маркета Вондроушова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Елісе Мертенс.

Мартенс потім виборола титул, перемігши у фіналі Арину Соболенко з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Ladies Open Lugano, одиночний розряд
2018